1. Fußball-Bundesliga 1992-93 var den 30. udgave af 1. Fußball-Bundesliga. Vinderen blev SV Werder Bremen.

Ligatabel	
	

Sæsoner i 1. Fußball-Bundesliga
Fodbold i 1992
Fodbold i 1993